Pedro Escobar puede referirse a:

 Pedro Escobar (fl. XV), navegante portugués.
 Pedro Escobar Muñoz (1950-), político español.